«Люблю ли тебя?» (другое название — «Комедия брака») — советский комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Сергеем Герасимовым по собственному сценарию в 1934 году на студии Ленфильм.

Премьера фильма состоялась 19 апреля 1934 года.

Фильм до наших дней не сохранился.

Сюжет 
Фильм повествует о жизни и быте советских студентов, недавно ставших молодыми супругами.

Молодые супруги Наташа и Сергей недолго были счастливы. Первая ссора случилась из-за жареной рыбы, поставленной Наташей на дипломный чертёж Сергея. Далее последовали другие ссоры. 

Однажды Наташа ушла из дома и переночевала у одного из друзей. Наташа изменила мужу. Успешно защитив диплом, Сергей один уехал на Кавказ. 

Наташа поняла, что была не права. После защиты диплома она послала продолжающему любить её Сергею телеграмму о своём приезде.

В ролях 
 Тамара Макарова — Наталья, молодая жена
 Владимир Марьев — Сергей, молодой муж
 Нина Шатерникова — Верка
 Константин Назаренко — Костя, аспирант
 Олег Жаков — студент Сеня
 Михаил Ростовцев — профессор
 Елена Дейнеко — мадам Ляля Тушканчик
 Иван Кузнецов — Николка
 Николай Черкасов — студент
 Степан Каюков — господин Тушканчик по прозвищу «Шестью восемь-сорок восемь»
 Леонид Кмит — эпизод
 Степан Крылов — эпизод
 Василий Чумаченко — эпизод
 Пётр Алейников — эпизод
 Валентина Телегина — эпизод
 Борис Феодосьев — командир (нет в титрах)
 Александра Матвеева — регистратор (нет в титрах)

Критика 
Вскоре после выхода на экран киновед Николай Иезуитов назвал картину пошлой и некультурной.

В дальнейшем оценки фильма стали более положительными. В частности, Семён Фрейлих назвал картину ценной.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фильм «Люблю ли тебя?» (1934)

Фильмы на русском языке
Фильмы СССР 1934 года
Кинокомедии СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Утерянные фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»